Flakaskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Flakaskär (väster om Aspö, Korpo), Åboland, 
 Flakaskär (norr om Aspö, Korpo), Åboland, 
 Flakaskär, Nagu, Åboland, 
 Flakaskär, Hangö, Nyland, 
 Flakaskär, Raseborg, Nyland, 
 Flakaskär, Borgå, Nyland,

Se även
Flakaskäret

Robotskapade Finlandförgreningar